Бланза́к-Поршере́сс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південний захід від Парижа, 125 км на південь від Пуатьє, 22 км на південний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2017 року Бланзак-Поршересс і Крессак-Сен-Жені було об'єднано в новий муніципалітет Кото-дю-Бланзаке.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 364 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 783,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Бланзак-Поршересс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бланзак-Поршересс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта